Krankenhagen steht für:

 Krankenhagen, eingemeindetes Dorf der Stadt Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen

Krankenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krankenhagen (1850–1928), deutscher Gymnasiallehrer, Mathematiker, Philologe und Schuldirektor
 Gernot Krankenhagen (* 1941), deutschen Ingenieur, Gründungsdirektor des Museums der Arbeit in Hamburg
 Stefan Krankenhagen (* 1969), deutscher Kulturwissenschaftler